Матейки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Матейки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Украина 
 Матейки — село в Маневичском районе Волынской области.